Гай Ави́дий Нигри́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Авидий Нигрин — проконсул Ахайи в правление императора Домициана (возможно, в 95 году);
 Гай Авидий Нигрин — консул-суффект 110 года, сын предыдущего.